Nanquan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Nanquan (köping i Kina, Chongqing), 
 Nanquan (köping i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar